Achanizo, es una localidad peruana, capital del distrito de Chaparra, ubicado en la provincia de caraveli, en el departamento de Arequipa. 

Está situada a 606 m s. n. m. en el valle del distrito de  chaparra a unos minutos del centro poblado de Chaparra.

Clima

Referencias 

Localidades de Perú